В подмосковном городе Кубинка две железнодорожных станции:

 Кубинка-1
 Кубинка-2